Vicksburg, census-designated place située en Arizona ;
 Vicksburg (Floride) ;
 Vicksburg (Michigan) ;
 Vicksburg (Mississippi) ;
 Vicksburg (Pennsylvanie).